La edición 71.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 5 de julio de 1957 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el australiano  Lew Hoad  logrando el segundo y último de los títulos que obtendría en el torneo al imponerse en la final a su compatriota Ashley Cooper.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Althea Gibson logrando el primero de los dos títulos que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota Darlene Hard.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1957